Унаки́т, также юнакит, эпидозит — крупнозернистая метаморфическая горная порода, представляет собой эпидотизированный гранит. Сложена зелёным эпидотом, прозрачным серым кварцем, розовым (калиевым) или иногда белым полевым шпатом. Название унакит получил по месту находки в 1874 году — в горах , в штатах Теннесси и Северная Каролина, США.

Свойства 
Цвет унакита варьирует от розового до зелёного (в зависимости от соотношения составляющих его минералов). Унакит имеет твёрдость 6—7 по шкале Мооса.

Происхождение 
Гранит первоначально кристаллизуется из расплава, который медленно застывает, благодаря чему образуются крупные зёрна, слагающие породу. Унакит образуется при последующем гидротермальном изменении гранита, в результате его эпидотизации. Изумрудно-зелёный эпидот, минерал класса силикатов, в унаките является вторичным и развивается по темноцветным минералам — роговой обманке, слюдам — в виде прожилок между зёрнами неизменённого полевого шпата и кварца. Это происходит в результате воздействия на граниты глубинных вод, богатых кальцием, который вытесняет калий и магний из первичных минералов, в результате чего они и замещаются эпидотом.

Месторождения 
Основные месторождения — на территории Бразилии и Китая, а также в ЮАР. В России — на территории Кольского полуострова.

Применение 

Хороший поделочный камень. Применяется в основном для шлифовки, но иногда используется для создания украшений.

Литература 
 Петрографический словарь. — М., «Недра», 1981

Ссылки 
 Унакит в Каталоге Минералов
 

Метаморфические горные породы